Bontius ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Bontius (* um 1536/1539; † 1599), niederländischer Mediziner, Botaniker, Mathematiker und Astronom
 Jacobus Bontius (1599–1631), niederländischer Arzt, siehe Jacob de Bondt
 Reiner Bontius (1576–1623), niederländischer Mediziner

Siehe auch:

 Bondt
 Bont
 Pontius (Name)